Aleksandar Madžar (voetballer), professioneel voetballer voor FK Mogren Budva
Aleksandar Madžar (pianist), Servisch pianist